Schloss Neckarbischofsheim steht für:

 Altes Schloss (Neckarbischofsheim)
 Neues Schloss (Neckarbischofsheim)